Anthony Milner ist der Name folgender Personen:
  
* Anthony Milner (Historiker), australischer Historiker
 Anthony Milner (Komponist) (1925–2002), englischer Komponist und Dirigent
 Anthony Milner (Schauspieler) (1947–2015), englischer Schauspieler